AN/UYK-44 — стандартный 16-битный компьютер ВМС США, разработанный для замены AN/UYK-20. Применяется как автономно, так и в составе аппаратуры, например, в многофункциональном дисплее AN/UYQ-34, гидролокаторах AN/SQS-53 и AN/SQQ-32. Система команд соответствует компьютеру AN/AYK-14.

История 
В качестве стандартного мини-компьютера для ВМС США UYK-44 испытывал сильную конкуренцию со стороны компьютеров корпорации IBM. Обе фирмы получили контракты на создание прототипа в сентябре 1980 года. В конкурсе, который завершился в марте 1983 года победила корпорация Sperry Corporation.

По словам ответственных лиц подрядчика работ, контракт на разработку компьютера, предусматривающий проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму $324 млн был получен Sperry Corporation тогда же в 1983 г.

UYK-44 применяется в ВМС некоторых стран-союзников США, в том числе Японии. Фирмы Raytheon, General Electric и Microlithics лицензированы в качестве поставщиков полупроводниковой памяти для UYK-44.

Описание 

В качестве ОЗУ использует как память на ферритовых сердечниках, так и полупроводниковую память. Последняя может применяться в трёх конфигурациях: 8×64K слов (512К слов), 8×256K слов (2М слов), 4×1М слов (4М слов). Увеличение объёма памяти приводит к уменьшению производительности: Модули памяти 64K имеют цикл 120 нс, модули 256К — 250 нс, модули 1М — 350 нс.

Центральный процессор прямо адресует 64 К слов памяти. Для увеличения адресуемой памяти используются четыре набора регистров памяти, по 64 регистра ёмкостью 1 К слов в каждом наборе.

UYK-44 с расширенной памятью EMR (Expanded Memory Reach) имеет большую адресуемую память за счёт разделения адресных пространств программ и данных. С помощью EMR компьютер адресует 256 групп по 64 страницы программной памяти и столько же групп памяти данных. Объём каждой страницы 1 К слов, полный объём адресуемой памяти — по 16 М слов программ и данных. Четыре 64-страничные группы памяти данных зарезервированы под ввод-вывод. EMR включается в состав компьютеров как стандартное средство с августа 1989 года. Это потребовало расширить набор команд процессора на 20 единиц.

Модернизация 
С декабря 1988 года проводилась программа модернизации действующих компьютеров, включавшая установку в 5–6 раз более производительного процессора и улучшенную память. Модернизация проводилась с целью привести параметры компьютера в соответствие с требованиями программы AN/SQQ-89. Модернизированный компьютер с маркировкой UYK-44EP поставляется с ноября 1988 года. Компьютер может работать в 16- и 32-разрядном режимах, адресуя в обоих режимах 8 Мбайт памяти, сконфигурированной по соответствующей длине слова. С использованием страничной адресации память расширяется до 32 Мбайт. Две процессорные платы UYK-44EP заменяют девять плат UYK-44. В системе команд процессора появились новые команды, которые позволяют эмулировать компьютеры AN/UYK-20, AN/UYK-502, AN/AYK-14 и AN/UYK-44. Процессорная плата имеет кэш-память объёмом 64 кбайт и 32 кбайта перепрограммируемой постоянной памяти с ультрафиолетовым стиранием для микрокода. Производительность нового процессора — 5 млн. оп/с.

Дальнейшее совершенствование компьютера связано с его преобразованием в открытую систему. Прототип UYK-44 OSM (Open System Module) продемонстрирован в декабре 1992 года.

Характеристики 
Компьютер AN/UYK-44 обладал следующими характеристиками:
 Разрядность — 16 бит
 с контрольными разрядами — 22 бит
 Объём памяти
 на ферритовых сердечниках — 256 К слов (512 кбайт)
 полупроводниковая — до 4 М слов (8 Мбайт)
 Производительность:
 с модулями памяти 64 К — 0,930 млн. оп/с
 с модулями памяти 256 К — 0,934 млн. оп/с
 с модулями памяти 1 М — 0,894 млн. оп/с
 модель UYK-44EP — 5 млн. оп/с
 Цикл:
 модуль памяти 64 К — 120 нс
 модуль памяти 256 К — 250 нс
 модуль памяти 1 М — 350 нс
 Каналов ввода-вывода — 16

Примечание

См. также 
 AN/UYK-43
 :en:Military computers

Ссылки 
 The Naval Institute Guide to World Naval Weapons Systems, 1997-1998
 Светанин Г. Новая американская корабельная ЭВМ // Зарубежное военное обозрение, 1984, № 5, с. 74.
 NTDS/ACDS Naval Tactical Data Systems (United States), Command information systems - Maritime.
 Electronics Technician Volume 03-Communications Systems.
 Автоматизированные боевые системы управления ПЛ ВМС иностранных государств .
 Glenn’s Computer Museum.
 Архив документации на сайте bitsavers.org

Морская электроника
UYK-44
История компьютерной техники
Военная продукция General Electric
Военная продукция Raytheon
Военная продукция Sperry